Abieser eller Abiesriter var en släkt omnämnd i Gamla Testamentet som hörde till Manasses stam (Josua 17:12), som i Israels historia blev berömd genom domaren Gideon (Domarboken 6:34 och 8:2).

Namnet bars också av en bland Davids hjältar (Andra Samuelsboken 23:27).

Källor

Personer i Gamla Testamentet
Judiska släkter